Тибо́-Бриньо́ль () — фамилия французского происхождения. Встречается также написание Тибо-Бриниоль. Образована присоединением названия населённого пункта Бриньоль во Франции к французской фамилии основателя семейства, главного машиниста-механика Дирекции Санкт-Петербургских императорских театров, Франца (Франсуа) Иульяновича Тибо (1776—1851).

Фамилия 
 Тибо-Бриньоль, Владимир Иосифович () — российский и советский горный инженер, .
 
 Тибо-Бриньоль, Николай Владимирович (1935—1959) — советский инженер, турист, один из погибших участников тургруппы Дятлова.
 Тибо-Бриньоль, Оскар Иосифович, также Оскар-Франц (1850—1903) — российский архитектор, устроитель русского отдела Всемирной выставки 1889 года в Париже.
 Тибо-Бриньоль, Пётр Францевич (1819—1884) — российский публицист.
 Тибо-Бриньоль, Фёдор Францевич (1810—1880) — российский педагог, преподаватель в Училище Правоведения.

См. также 
 Тибо

Примечания

Литература